Петербу́ргский сою́зный догово́р 1812 года — секретный союзный договор, заключённый между Россией и Швецией а. Стороны взаимно гарантировали целостность своих владений, условились высадить в Северной Германии десант для действий против Франции. Россия соглашалась на присоединение Норвегии к Швеции.

См. также 
 Эребруский мир
 Великолукский трактат

Примечания 

Международные договоры Российской империи
Международные договоры Швеции
Международные договоры XIX века
Договоры Наполеоновских войн
1812 год в политике
Договоры по алфавиту
Российско-шведские отношения